Joseph Barsalou (Foulayronnes, 1600 - 1660) est un médecin français.

Biographie 
Il est issu d'une famille d'apothicaires originaire de Narbonne en Languedoc.

Joseph Barsalou n'a reçu aucune formation médicale, son père lui a transmis sa connaissance des plantes et des minéraux. , philosophe et commentateur d'Aristote Jules César Scaliger et de son fils Joseph Juste Scaliger, savant, linguiste et historien. 

Il exerça comme médecin à Agen et dans les environs. Lors de ses voyages dans le sud de la France . qui , qu'il soigna d'une fièvre à Avignon. 

 (le futur jardin des Plantes de Paris, avec lequel il échangea des idées sur les traitements et plantes médicinales pour la tuberculose, le typhus, le choléra et la peste.

. Il quitta Rome et , grand mécène des sciences. En 1650, il retourna en France à Montpellier, au chevet de son ami Maussac, qui mourut la même année. Il se réinstalla à Agen où il mourut en 1659.

Ses lettres à Charles Bouvard et à Philippe Jacques de Maussac, ont été publiées en 1884, avec une préface de Philippe Tamizey de Larroque.

Bibliographie 

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

Naissance en 1600
Décès en février 1659
Médecin français du XVIIe siècle
Herboriste
Personnalité liée à l'Aquitaine